Ching Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jing Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Jing Xian (härad i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar